Sertic oder Sertić ist der Familienname folgender Personen:

 Grégory Sertic (* 1989), französischer Fußballspieler
 Mario Sertić (* 1988), kroatischer Eishockeyspieler